Riecken ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Riecken (1880–1950), deutscher Ingenieur und Automobilrennfahrer
 Henry W. Riecken (1917–2012), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Hermann Riecken (1901–1985), NSDAP-Bürgermeister von Heikendorf, NS-Gebietskommissar in den estländischen Kreisen Pärnu in Lettland
 Jan Peter Riecken (* 1966), deutscher Politiker (SPD)
 Lisa Riecken (* 1949), deutsche Schauspielerin
 Richard Riecken (1935–2004), deutscher Sportpädagoge und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rieken